Dorfkirche Hindenburg steht für:
 Dorfkirche Hindenburg (Templin) in Brandenburg
 Dorfkirche Hindenburg (Hohenberg-Krusemark) in Sachsen-Anhalt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Hohenberg-Krusemark#Hindenburg
Siehe auch:
 Dorfkirche Hindenberg
 Evangelische Kirche (Zabrze-Mikulczyce) (ehemals Hindenburg) in Oberschlesien
 Friedenskirche (Hindenburg O.S.) in Oberschlesien